Аэрофон — многозначный термин.

 Аэрофоны, или духовые инструменты — группа музыкальных инструментов, в которых источником звука является вибрация воздуха, не имеющие струн или мембран.
 Аэрофон — изобретение Томаса Эдисона для усиления звука.
 Комплекс 9К72-О «Аэрофон» — система оптического самонаведения для ракет Р-17.